La Ligue des nations d'Europe masculine de hockey sur gazon 2021 est la neuvième édition de la Ligue des nations organisée par la Fédération européenne de hockey. Elle oppose les équipes nationales masculines des 23 associations membres, du  au .

Format 
Le format de la compétition est identique à l'édition précédente. Ainsi :
 Les 23 associations membres de l'EHF participent à la compétition ;
 Les équipes sont réparties en quatre Euros, I-II-III-IV, en fonction de leurs performances lors de la Ligue des nations 2019. La répartition est la suivante :
 Huit équipes en Championnat (les 6 équipes du Championnat 2019 + 2 promues du Championnat II) ;
 Huit équipes en Championnat II (les 2 équipes reléguées du Championnat 2019 + 4 équipes non promues du Championnat II + 2 promues du Championnat III) ;
 Sept équipes en Championnat III (les 2 équipes reléguées du Championnat II 2019 + 5 équipes non promues du Championnat III).
 Les Championnats et II sont divisées en deux groupes de quatre équipes. Le Championnat III est divisée en deux groupes de quatre et trois équipes respectivement.

Critères pour le classement des groupes 
En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Composition 

En raison de l'annulation du Championnat IV en raison des forfaits de 4 équipes sur 7 et des restrictions de voyages liées à la pandémie de Covid-19. En conséquence, Malte est maintenu en Championnat III après annulation. L'édition 2021 se déroulera exceptionnellement avec 3 championnats.

Championnat 

Le Championnat d'Europe de hockey sur gazon masculin 2021 s'est déroulé du 4 au 12 juin 2021 à Amsterdam , aux Pays-Bas à la suite du report des Jeux olympiques d'été de 2020 à juillet et août 2021 en raison de la Pandémie de Covid-19.

Premier tour

Poule A 

Source: FIH

Poule B 

Source: FIH

Deuxième tour

De la cinquième place à la huitième place 
Les points obtenus au tour préliminaire contre l'autre équipe issue du même groupe seront conservés.

Source: FIH

De la première à la quatrième place

Championnat II 

Le Championnat II d'Europe masculin de hockey sur gazon 2021 se tiendra du 15 au 21 août 2021 à Gniezno, en Pologne.

Premier tour

Poule A 

Source: FIH

Poule B 

Source: FIH

Deuxième tour

De la treizième à la seizième place 
La phase de classement est la poule des équipes qui se sont classées  et  au . Les résultats entre deux équipes lors du  sont comptabilisés.

Source: FIH

De la neuvième à la douzième place

Championnat III 

Le Championnat III d'Europe masculin de hockey sur gazon 2021 se tiendra du  au 7 août 2021 à Lousada, au Portugal.

Premier tour

Poule A 

Source: FIH

Poule B 

Source: FIH

Deuxième tour

De la vingt-et-unième à la vingt-troisième place 
La phase de classement est la poule des équipes qui se sont classées  et  au . Les résultats entre deux équipes lors du  sont comptabilisés.

Source: FIH

De la dix-septième à la vingtième place

Qualifications 

Les Qualifications du Championnat d'Europe masculin de hockey sur gazon 2023 se dérouleront en Espagne, en France, en Autriche et en Écosse du 17 au 28 août 2022.

Qualification A

Poule 

Source: FIH

Qualification B

Poule 

Source:

Qualification C

Poule 

Source:

Qualification D

Poule 

Source:

Classement global

Références 

Compétition de hockey sur gazon
Compétition de hockey sur gazon aux Pays-Bas
Événement sportif international en Pologne
Événement sportif international au Portugal
Sport aux Pays-Bas en 2021
Sport en Pologne en 2021
Sport au Portugal en 2021
Sport en juin 2021
Sport en août 2021
Sport en août 2022